Огражден може да се отнася за:

 Огражден, планина в България и Северна Македония;
 Огражден, село в Североизточна България;
 Огражден, залив на остров Ливингстън, Антарктида;
 Гара Огражден, селище от гаров тип в България, образувано през 1970 година заедно с Микрево село Струмяни.